Татья́на Я́ковлева:
 Яковлева, Татьяна Алексеевна (1906—1991) — французский и американский модельер женской одежды, художник-дизайнер.
 Яковлева, Татьяна Владимировна (род. 1960) — российский общественный и политический деятель.
 Яковлева, Татьяна Ивановна (род. 1958) — казахстанский общественно-политический деятель, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV—VI созывов.
 Яковлева, Татьяна Эдуардовна (Кравченко; род. 1953) — советская и российская актриса.